Kedungsari (Bandongan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Butuh), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Gebog), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Klirong), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Ligung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Magelang Utara), een plaats en wijk in het noorden van Magelang (stad) in de provincie Midden-Java
 Kedungsari (Maron), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Pengasih), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Singorojo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Sukajadi), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungsari (Temayang), een bestuurslaag in Indonesië